Annumbi est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 2 espèces proches d'oiseaux qui constituent 2 genres monospécifiques : Anumbius et Coryphistera. Ces 2 genres appartiennent à la  famille des Furnariidae de l'ordre des Passeriformes.

Liste des oiseaux appelés « annumbi » en français 
Annumbi alouette - Coryphistera alaudina
Annumbi fagoteur - Anumbius annumbi

Nom d'oiseau ambigu